Wicked peut désigner :
 Wicked, premier roman de Gregory Maguire sur l'univers d'Oz ;
 Wicked, comédie musicale américaine de Stephen Schwartz ;
 Wicked!, album du groupe allemand Scooter (1996) ;
 Wicked Pictures, studio pornographique américain.

Homonymie de titre